Оборський — польське прізвище. Відомі носії:

Персоналії 
 Геннадій Оборський ( 1954) — український науковець. Ректор ОНПУ.
 Евгеніуш Оборський — польський архітектор, працював у Львові.
 Миколай Оборський (1576—1646) — церковний діяч Речі Посполитої.
 Марцін Оборський (пом. 1666) — маршалок Сейму Речі Посполитої.
Польські прізвища

Див. також 
 Кемпа-Оборська — село в Польщі.